opóźnienie w informatyce
 opóźnienie w prawie
 retardacja